Chaudon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chaudon-Norante, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Chaudon, Eure-et-Loir, kommun, Département d'Eure-et-Loir,